Berbec poate avea următoarele sensuri:
 Mascul din genul Ovis aries
 Berbec (armă)
 Berbecul (constelație)
 Berbec (zodie)
 utilaj utilizat în construcții, constituit dintr-un bloc masiv pentru lovire, folosit la înfigerea pilonilor și palplanșelor în sol, prin lovirea repetată a capătului superior al acestora.
 berbec hidraulic - dispozitiv de ridicat apa, folosit în special în alimentarea cu apă a animalelor în zootehnie.